Plaats in Indonesië
 Sipogu (Arse), een plaats in het bestuurlijke gebied Tapanuli Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sipogu (Batang Natal), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra